Membros da família real portuguesa
 José de Bragança, arcebispo de Braga — filho bastardo de Pedro II 
 José I de Portugal — rei de Portugal 
 José, Príncipe do Brasil — filho de Maria I e de Pedro III de Portugal 

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de história